Velasco steht für:

 Velasco (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Velasco (Texas), Ort in Texas
 Provinz José Miguel de Velasco, Provinz in Bolivien
 Velasco-Gletscher in Antarktika
 Velasco (Riff), Korallenriff der Inselrepublik Palau